Jméno a příjmení Karel Kroupa nosí několik lidí:

 Karel Kroupa (* 1950) – československý fotbalista
 Karel Kroupa (1980) – český fotbalista, syn Karla Kroupy (* 1950)
 Karel Kroupa (malíř) (* 1930) – český malíř